Por  – ex comune, ora frazione di Pieve di Bono-Prezzo (Italia)
 Por – comune armeno
 Programma Operativo Regionale
 POR – codice nazionale del CIO del Portogallo
 POR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pori (Finlandia)
 por – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua portoghese
 POR – codice ISO 3166-2:GB di Portsmouth (Regno Unito)

Altri progetti